То́мми А́нтеро Мя́кинен (, род. 26 июня 1964 года в городе Пууппола, близ Ювяскюля, Финляндия) — финский автогонщик, четырёхкратный чемпион мира по ралли (1996, 1997, 1998, 1999). Чемпион Финляндии по ралли (Группа N) 1988 года.

Мякинен считается одним из наиболее успешных гонщиков в истории чемпионатов мира по ралли. Он занимает третье место (вместе с Юхой Канккуненом) по числу титулов чемпиона мира (4), занимает пятое место в истории по числу побед (24) и шестое место по числу проведённых этапов (139). При этом Мякинен — первый гонщик, который сумел выиграть чемпионат мира 4 раза подряд (Это достижение повторили Себастьен Лёб и Себастьен Ожье).

Карьера 

Мякинен завоевал титул чемпиона группы N Финского чемпионата по ралли за рулём Lancia Delta HF 4WD в 1988 году. Впервые победил в WRC Ралли «Тысяча озёр» 1994 года за рулём Ford Escort RS Cosworth.

За рулём Mitsubishi Lancer Томми был лучшим с 1996 по 1999 год. Команда Mitsubishi с Мякиненом и молодым британцем Ричардом Бёрнсом выиграла чемпионат мира среди производителей 1998 года. В 2000 году Мякинен, «снял корону чемпиона», передав её соотечественнику Маркусу Грёнхольму. В этом же году Mitsubishi выпустила Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Miakinen Edition в память о его четырёх титулах. У этого автомобиля был изменён передний бампер, а некоторые модели продавались в красно-белой раскраске — как раллийный болид Томми.
 
Мякинен остался в Mitsubishi до конца 2001 сезона и взял «бронзу» по итогам сезона, уступив Бёрнсу и Макрею.

Переход в Subaru в сезоне 2002 года в качестве замены Бёрнса, который перешёл в Peugeot, принес Томми последнюю победу в карьере: в Ралли Монте-Карло 2002 года, где он боролся с молодым талантом Себастьеном Лёбом.

Мякинен закончил активные выступления в ралли, после завершения сезона 2003 года. Но после этого ещё неоднократно выходил на старт различных некрупных ралли-соревнований в качестве нулевого экипажа. А последний старт в качестве раллийного пилота состоялся в небольшом турнире Neste Oil Ralli Helsinki Battle 2014 года.

В 2017—2020 годах возглавлял команду Toyota Gazoo Racing WRT. После чего в 2020 году перешёл на пост советника по автоспорту Toyota Motor Corporation.

Победы в WRC 
Мякинен побеждал на 10 разных ралли.

Результаты

Статистика 
Показатели, по которым Мякинен был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным — лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
В 1987—1992 годы Мякинен принял участие в 19 этапах и в пяти из них набрал очки (лучший результат — шестое место на Ралли Новой Зеландии 1990 года). Всего за шесть сезон он набрал 23 очка.

Награды и титулы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Томми Мякинена
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА

Раллисты Финляндии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Финляндии